WTT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wantoat (Papua Nuova Guinea)